Schneiderspitze ist der Name folgender Berge:

 Schneiderspitze (Kalkkögel), 2156 m, in den Stubaier Alpen
 Schneiderkopf, 971 m, Vorberg des Bregenzerwalds bei Buch (Vorarlberg)